{{DISPLAYTITLE:C8H18}}
De molecuulformule C8H18 kan staan voor:
 2-methylheptaan
 3-methylheptaan
 4-methylheptaan
 Octaan
 Tetramethylbutaan (hexamethylethaan)
 2,2,4-trimethylpentaan (iso-octaan)